Margaretha van Henegouwen, ook wel Margaretha van Holland of Margaretha van Beieren genoemd (?, 24 juni 1310 — Le Quesnoy, 23 juni 1356) was gravin van Holland en Zeeland (1345-1354) en Henegouwen (1345-1356). Zij was een dochter van Willem III van Holland en Johanna van Valois. Ze trouwde op 26 februari 1324 in Keulen met Rooms koning Lodewijk de Beier.

Margaretha werd gravin in 1345 nadat haar broer Willem IV van Holland kinderloos sneuvelde in de Slag bij Warns. Margaretha's tweede zoon, de latere graaf Willem V van Holland, was de rechtmatige troonopvolger, maar was nog te jong.

Tussen aanhangers van Margaretha en aanhangers van Willem V braken in 1349 conflicten uit, die de geschiedenis in zouden gaan als de Hoekse en Kabeljauwse twisten. De eerste slagen werden in het voordeel van de aanhangers van Willem V beslist, waarna Margaretha in 1354 afstand deed van haar macht in Holland en Zeeland. Na haar overlijden erfde Willem V ook Henegouwen.

Margaretha en Lodewijk hadden tien kinderen:
 Margaretha (1325-?)
 ∞ 1351 Stefan van Kroatië, Dalmatië en Slovenië (1329-1354), hertog van Slavonië, (zoon van koning Karel I Robert van Hongarije, Huis Anjou)
 ∞ 1358 graaf Gerlach van Hohenlohe (?-1387)
 Anna (1326-1361)
 ∞ 1339 hertog Johan I van Beieren (1329-1340)
 Lodewijk VI van Beieren (1328-1365)
 ∞ 1352 prinses Cunigonde van Polen (1334-1357)
 ∞ 1360 prinses Ingeborg van Mecklenburg (1340-1395)
 Elisabeth van Beieren (1329-1402)
 ∞ 1350 vorst Cangrande II van Verona (Huis della Scala) (1332-1359)
 ∞ 1362 graaf Ulrich van Württemberg (ca. 1342-1388)
 Willem V van Holland (1330-1389)
 ∞ 1352 prinses Machteld van Derby en Lincoln (Huis Lancaster) (1339-1362)
 Albrecht van Beieren (1336-1404)
 ∞ 1353 prinses Margaretha van Brieg en Silezië (1336-1386)
 ∞ 1394 prinses Margaretha van Kleef en Mark (1375-1412)
 Otto V van Beieren (circa 1340/1342-1379)
 ∞ 1366 prinses Catharina van Bohemen (1342-1395), (dochter van keizer Karel IV)
 Beatrix van Beieren (1344-1359)
 ∞ 1356 Erik XII van Zweden (1339-1359)
 Agnes (1345-1352)
 Lodewijk (1347-1348)

Voorouders

Externe link
Portret in Digitaal Vrouwenlexicon

Partner van de keizer van het Heilige Roomse Rijk
Henegouwen, M
Graaf van Holland
Graaf van Henegouwen
Graaf van Zeeland
Huis Avesnes
Henegouwen, M